Kostitchkine (masculin ; )  ou Kostitchkina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Kostitchkine (1989), joueur de hockey sur glace russe.
 Pavel Kostitchkine (1968), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe